Fratelli De Rege – duo comico italiano
 Alessandro De Rege di Gifflenga – generale italiano